Шедок (значения):

 Шедок — село в Мостовском районе Краснодарского края.
 Шедок — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги.